Шуанинское сельское поселение — муниципальные образования в России:

 Шуанинское сельское поселение — в Гудермесском районе Чечни.
 Шуанинское сельское поселение — в Ножай-Юртовском районе Чечни.